Саратовский библиотечный техникум — среднее-специальное учебное заведение существовавшее в Саратове с 1934 по 1959 год.

История 
Техникум был организован в 1934 году на базе библиотечного отделения Саратовского педагогического техникума, в котором с 1924 года велась подготовка библиотечных работников Поволжья. Директором была назначена Надежда Николаевна Фёдорова. Заметка об открытии техникума была помещена в газете «Правда Саратовского края» от 9 августа 1934 года. Большую роль в организации техникума оказала Н. К. Крупская — заведующим учебной частью Савелий Савельевич Семёнов неоднократно встречался с ней по вопросам организации обучения.

Техникум осуществлял подготовку библиотечных кадров средней квалификации.

Педагогический коллектив был укомплектован 14 преподавателями. Первый набор студентов составил 150 человек.

Занятия проводились вечернюю смену с 15 до 20 часов в помещении педагогического техникума, располагавшегося по адресу улица Радищева, дом 20, были переданы два общежития на 78 мест.

В годы Великой Отечественной войны многие преподаватели и студенты ушли добровольцами на фронт, а техникум взял под шефство саратовский эвакуационный госпиталь N3630, специализировавшийся на травмах органов зрения, где студентами проводились читки книг, газет, бюллетеней Советского информационного бюро. Учащиеся техникума принимали участие в работе М. П. Кутанина по созданию новой формы психической адаптации больных — библиотерапии.

После войны техникум размещается в новом здание в доме № 129 по улице Большая Горная, увеличивается число обучающихся.

В 1959 году по всей стране на базе техникумов создавались культурно-просветительские школы в составе двух отделений — библиотечного и клубного. Саратовский техникум был реорганизован в Саратовскую культурно-просветительную школу (с 1962 года — в Саратовское областное культурно-просветительное училище). В настоящее время правопреемником Саратовского библиотечного техникума является отделение Социально-культурной деятельности и народного художественного творчества Саратовского областного колледжа искусств.

Примечания

Литература 
 Саратовский библиотечный техникум // Культурное строительство в Саратовском Поволжье: документы и материалы. — Саратов. Приволжское книжное издательство, 1988. Ч. II. 1928—1945 гг. — 1988. — 336 с.
 Самохин А. Н. Саратовский библиотечный техникум: первый опыт подготовки библиотечных кадров в саратовском крае // Повышение качества профессиональной подготовки будущих учителей: Сб. науч. ст. — Саратов: ИЦ «Наука», 2010. — 295с. С. 154—159.
 Самохин А. Н. Организация воспитательной работы в Саратовском библиотечном техникуме: опыт 1930-х годов // Современные образовательные технологии и методики (теория и практика): сборник материалов областной научно-практической конференции. // Составители: Н. Ф. Ващева, С. С. Некрасова. — Саратов: ИЦ «Наука», 2015. 158с. С. 118—120.
 Самохин А. Н. Первый директор Саратовского библиотечного техникума Надежда Николаевна Фёдорова // Вестник Новосибирского областного колледжа культуры и искусств — научно-методический, информационный журнал. 2013 г. Выпуск 15. С. 55-61.
 Самохин А. Н. Организация учебной практики в Саратовском библиотечном техникуме в 1930-е годы // Творчество молодых: сборник материалов Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции, 24 апреля 2016 г. — Саратов: ИЦ «Наука», СГТУ, 2016. — 291с. С. 222—224.
 Самохин А. Н. Библиотечное образование в Саратовском Поволжье: проблемы становления и развития // Образование в современном мире: сборник научных статей / под ред. проф. Ю. Г. Голуба. — Саратов: изд-во Саратов. Ун-та, 2016. — Вып. 11. −304 с.: ил. С. 39-45.
 Самохин А. Н. Из истории подготовки культурно-просветительских кадров в Саратовском Поволжье: 1917—1991 гг. // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области [Текст]: Материалы IV Международной научно-практической конференции (22-24 октября 2015 г.) / Под общей ред. Ю. Ю. Андреевой и И. Э. Рахимбаевой. — Саратов: ИЦ «Наука», 2016. — 436с. С. 174—179.
 Самохин А. Н. Повседневная жизнь студентов техникумов Саратова в 1930-е годы // История: факты и символы. 2016 № 4 (9). С. 19-24.
 Самохин А. Н. Развитие среднего специального образования в Саратовском Поволжье в 1917—1953 гг. // Педагогический опыт: сб. метод. Разработок. Вып. 47: Находками делюсь с коллегами: / Саратовское областное отделение общественной организации «педагогическое общество России». Саратов: Сарат. обл. отделение общественной организации «Педагогическое общество России». — 2016. −197с. С. 220-22.
 Самохин А. Н. Открытие средних специальных учебных заведений в Саратовском Поволжье в 1930-е годы // Стандарты нового поколения: тенденции, опыт, проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Под. ред. С. В. Фроловой, С. Л. Коротковой. — Саратов: ИЦ «Наука», 2015. — 373 с. С. 137—140
 Самохин А. Н. Основные аспекты развития среднего специального образования в Саратове в 1920- е гг. // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области [Текст]: Материалы III Международной научно-практической конференции (16-18 октября 2014 г.) Под общей ред. Ю.Ю, Андреевой и И. Э. Рахимбаевой. — Саратов: ИЦ «Наука», 2015. −434с. С.349-355
 Самохин А. Н. У истоков библиотечного образования в Саратове // Творчество молодых: сборник материалов очно-заочной научно-практической конференции для образовательных организаций г. Саратова, Саратовской области, регионов Приволжского Федерального округа, 24 апреля 2015 г. — Саратов: Амирит, 2015. 290с. С. 238—240.

Учебные заведения, основанные в 1934 году в России
Учебные заведения, расформированные в 1959 году‎
Техникумы СССР
Библиотечное дело в СССР
Исчезнувшие учебные заведения Саратова